Erster in der Saison 1980/81 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick 
Am 25. Spieltag, dem 25. März 1981, spielte der Tabellenführer HSV gegen den zweitplatzierten Titelverteidiger FC Bayern, der zu diesem Zeitpunkt drei Punkte Rückstand hatte. Bis zur 66. Minute führte der HSV durch Tore von Felix Magath und Horst Hrubesch mit 2:0 und hätte mit diesem Ergebnis seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen können. Doch die Bayern konnten durch Tore von Karl-Heinz Rummenigge in der 67. Minute und Paul Breitner eine Minute vor Schluss noch ausgleichen. Der HSV verlor anschließend in Dortmund 2:6. Am 28. Spieltag löste der FC Bayern den HSV als Tabellenführer ab und verteidigte am Ende mit vier Punkten Vorsprung seinen Titel als Deutscher Meister.

Der TSV 1860 München schaffte im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf einen 4:3-Sieg, nachdem sie noch in der 60. Minute mit 0:3 zurückgelegen hatten. Torschütze war u. a. Rudi Völler.

Im Gegenzug erlitten die „Sechzger“ am 30. Spieltag gegen die ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfenden Bielefelder eine empfindliche 2:3-Niederlage, nachdem sie noch bis zur 88. Spielminute mit 2:1 in Führung lagen.

Mit dem Aufstieg von Arminia Bielefeld spielten in dieser Saison insgesamt 10 Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen in der Bundesliga, was einen Rekord darstellt.
Keine von ihnen konnte aber einen der vorderen Tabellenplätze erreichen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft FC Bayern München

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1980 81
Fußballsaison 1980/81